La saison 2006-2007 de Pro B est la soixante-neuvième édition du deuxième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball, la quinzième sous l'appellation « Pro B ». Les meilleures équipes de la division accèdent à la Pro A la saison suivante.

Besançon, huitième de la saison régulière, remporte la finale du championnat contre Poitiers, troisième, et est couronné champion de France de Pro B pour la deuxième fois. Rouen, premier de la saison régulière, et Besançon sont promus en Pro A pour la saison 2008-2009.

Formule 

Dix-huit clubs professionnels s'affrontent lors de la saison régulière qui se déroule du 21 septembre 2007 au 13 mai 2008. Chaque équipe dispute trente-quatre matchs, dont dix-sept à domicile et dix-sept à l'extérieur, soit deux rencontres contre chaque adversaire de la division. À l'issue de la saison, le premier du classement est directement promu en Pro A pour la saison 2008-2009. Les équipes classées  et  sont reléguées en NM1.

Les huit meilleures équipes de la saison régulière sont qualifiées pour les playoffs et s'affrontent sous forme d'un tournoi qui se tient du 21 mai au 15 juin 2008. Les quarts de finale opposent le premier de la saison régulière au huitième, le second au septième, le troisième au sixième et le quatrième au cinquième, et se disputent au meilleur des 3 manches, au même titre que les demi-finales. La finale se tient à la Bercy Arena le 15 juin sur un match sec. L'équipe vainqueur de ce match est couronnée championne de France de Pro B et accède à la Pro A. Si l'équipe championne est également l'équipe ayant remporté la saison régulière, alors l'équipe classée deuxième de la saison est promue en Pro A.

Clubs participants 

Légende des couleurs

Saison régulière

Classement 

|

|}

Équipe leader journée par journée

Matches

Playoffs

Promotions et relégations 

Rouen, premier de la saison régulière, accède à la Pro A malgré son élimination en quart de finale des playoffs par Besançon. Les Francs-Comtois, vainqueurs des playoffs sont également promus, malgré leur huitième place en saison régulière.

Respectivement  et  du championnat, Châlons-en-Champagne et Reims sont relégués en NM1.

Distinctions individuelles

Trophées officiels

Leaders statistiques

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 2007-2008 de Pro A
 Saison 2007-2008 de Nationale 1
 Saison 2007-2008 de LFB (féminin)
 Coupe de France 2007-2008

Lien externe 
 Site officiel de la LNB

2007-2008
Basket-ball M2
France M2
Championnat M2